Haanja (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Haanja (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rõuge